Naulasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Naulasaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Naulasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,42, long 26,64), 
 Naulasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,82, long 26,83), 
 Naulasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,29, long 26,20), 
 Naulasaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Naulasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,41, long 27,08), 
 Naulasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,66, long 25,59), 
 Naulasaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Naulasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,05, long 27,14), 

Robotskapade Finlandförgreningar